Il singolare femminile del China Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Questo torneo è l'ultimo del gruppo WTA Premien Mandatory Tournament. Caroline Wozniacki è la testa di serie numero 1 di questa edizione, seguita da Vera Zvonarëva.
La testa di serie numero 10, Svetlana Kuznecova, era la detentrice del titolo, ma ha perso immediatamente dalla qualificata italiana Roberta Vinci per 3-6, 6-2, 3-6.

Caroline Wozniacki ha battuto in finale Vera Zvonarëva 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

  Caroline Wozniacki * (campionessa)
 Vera Zvonarëva (finale)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Francesca Schiavone * (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Elena Dement'eva * (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka * (secondo Turno, ritirata)

  Li Na (semifinale)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Marion Bartoli (primo turno)
  Marija Šarapova (primo turno)
  Nadia Petrova (terzo Turno, ritirata)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  Shahar Peer (semifinale)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)

* Le quattro semifinaliste del torneo di Tokyo, hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2010